Faltin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Faltin (1819–1899), baltisch-deutscher Jurist, Politiker und Redakteur
 Frank Faltin (* 1963), deutscher Fußballspieler
 Günter Faltin (* 1944), deutscher Hochschullehrer und Unternehmensgründer
 Gustav Faltin (1846–1889), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasialdirektor
 Hans Faltin (1896–1961), deutscher Hochschullehrer (TU Dresden)
 Henning Faltin (* 1966), deutscher Flottillenadmiral der Bundeswehr
 Joseph Faltin (1852–1933), deutscher Jurist und Reichstagsmitglied
 Patricia Faltin, deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Richard Faltin (1835–1918), finnischer Komponist und Organist
 Richard Wilhelm Gottlieb Faltin (1867–1952), finnischer Chirurg
 Rudolf Faltin (1830–1918), baltisch-deutscher Pastor und Missionar
 Ruth Faltin (1906–1995), deutsche Malerin und Graphikerin
 Sigrid Faltin (* 1956), deutsche Historikerin und Fernsehjournalistin
 Valentin Faltin († 1493/94), polnischer Glocken- und Kanonengießer

Siehe auch:
 Valtin